Rákóczi-kastély, Borsi
 Rákóczi-kastély, Bükkörményes
 Rákóczi-kastély, Felsővadász
 Rákóczi–Bornemisza-kastély, Görgényszentimre
 Rákóczi-kastély, Munkács
 Rákóczi-kastély, Puhó
 Kornis–Rákóczi–Bethlen-kastély, Radnót
 Rákóczi-várkastély, Szerencs
 Rákóczi–Dessewffy-kastély, Tokaj
 Rákóczi-kastély, Tolcsva

Kapcsolódó szócikkek 
 Rákóczi-vár